Ligusticum decussatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Ligusticum decussatum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
decussatum